Janiak (forma żeńska: Janiak/Janiakowa; liczba mnoga: Janiakowie) – nazwisko polskie. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka w Polsce centralnej, w pasie między Warszawą a Poznaniem.

Nazwisko utworzone przyrostkiem „–ak” od imienia Jan z hebrajskiego יוחנן (jeho-hanan) ‘Jahwe jest łaskawy’. Podobną etymologię mają nazwiska „Janik” i „Janowicz”.

Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Janiak − polski prawnik
 Arkadiusz Janiak − polski lekkoatleta, sprinter
 Claude Janiak − szwajcarski polityk, poseł
 Edward Janiak − rzymskokatolicki biskup
 Kamila Janiak − polska poetka i wokalistka
 Karolina Malinowska-Janiak − polska modelka i aktorka
 Kazimierz Janiak − polski polityk, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm
 Kazimierz Janiak − polski lekkoatleta płotkarz
 Marek Janiak − polski architekt, nauczyciel akademicki, artysta multimedialny
 Marek Krzysztof Janiak − polski radiobiolog
 Olivier Janiak (właśc. Piotr Michał Janiak) − polski dziennikarz, prezenter telewizyjny, konferansjer, model
 Urszula Niziołek-Janiak – polska działaczka społeczna i samorządowa‎
 Zdzisław Janiak − polski gitarzysta

Przypisy